Индонезия может иметь следующие значения:
 Индонезия — ныне существующее государство, созданное в 1945 году.
 Соединённые Штаты Индонезии — федеративное государство, существовавшее с 1949 по 1950 годы.
 Государство Республика Индонезия — один из штатов в составе СШИ.
 Государство Восточная Индонезия — один из штатов в составе СШИ.